Niemcy:
 Irsch – dzielnica Bitburga
 Irsch – dzielnica Trewiru
 Irsch – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Trier-Saarburg